Aramis – nome proprio di persona italiano maschile
Aramis – villaggio e sito archeologico dell'Etiopia
Aramis de Vannes – personaggio creato da Alexandre Dumas padre, uno dei tre moschettieri
Aramis Sportegyesület – squadra ungherese di calcio a 5 con sede a Budaörs
227962 Aramis – asteroide della fascia principale